Ортосифон () — род растений семейства Яснотковые, произрастающих в Юго-Восточной Азии и Австралии.

Биологическое описание 
Виды рода — многолетние травянистые полукустарники высотой до 1,5 м. Листья ланцетовидные или продолговато-овальные, зазубренные по краям. Цветки собраны в кистевидные соцветия. Плод — орешек.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 40 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По информации базы данных The Plant List, вид  признан синонимом вида

Применение 
Ортосифон тычиночный ( почечный чай ) используется как диуретическое средство при терапии почечных заболеваний, хронической сердечной недостаточности.

Примечания

Ссылки 
 Research report
 https://web.archive.org/web/20070520150647/http://www.medicinenet.com/java_tea_orthosiphon_species-oral/article.htm

Котовниковые
Флора Юго-Восточной Азии
Флора Австралии